Ву́лиця Конститу́ції — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Вулиця Конституції — вулиця в місті Горішні Плавні Полтавської області.
 Вулиця Конституції — вулиця в місті Євпаторія.
 Вулиця Конституції — вулиця в місті Маріуполь.
 Вулиця Конституції — вулиця в місті Полтава.

Вулиці